Сант Іньяціо ( італ. Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio) — барокова церква ордена єзуїтів у Римі.
 Іньяціо Абате
 Іньяціо Ла Русса 
 Іньяціо Маріно
 Іньяціо Порро